O Atlético Clube Chapecó, conhecido apenas como Atlético Chapecó, de acrônimo ACC é um clube de futebol brasileiro, sediado na cidade de águas de Chapecó, Santa Catarina. O clube surgiu da ideia de um grupo de desportistas que sentiram a necessidade de Chapecó se fazer representar no Campeonato Estadual de Amadores, tendo sido fundado em 11 de julho de 1994.

Tem como principal rival a Chapecoense, sendo que o clássico mais emocionante ocorreu no Torneio seletivo de 2002 competição que valia vaga no Campeonato Catarinense de 2002. A Chapecoense campeão do turno e o Atlético Chapecó campeão do returno, fizeram a final em jogos de ida e volta. O campeão seria promovido para a Série A do Campeonato Catarinense naquele mesmo ano. O primeiro jogo o Atlético perdeu por 3 a 2. Já no segundo jogo, os dois times empataram em 1 a 1, e a vaga ficou com a Chapecoense. Aproximadamente 10.000 torcedores estiveram presente no Estádio Regional Índio Condá para assistir o clássico.

O Atlético disputou também a Série B do Campeonato Catarinense em 2001 a 2003, vindo a licenciar-se logo após. Em 2008, participou da Série C do Campeonato Catarinense em parceria com o CTM da cidade de Águas de Chapecó, ficando em terceiro lugar.

História 

O Atlético foi fundado em 11 de julho de 1994. A ideia foi de um grupo de desportistas que sentiram a necessidade de Chapecó se fazer representar no Campeonato Estadual de Amadores. A primeira reunião aconteceu no dia 3 de julho na residência do idealizador, Ati Pires. O radialista Ivan Carlos, presente na reunião sugeriu o nome do dentista Nilo Treisel para ser o primeiro presidente. Nilo compareceu na reunião e aceitou a incubência. O clube seria oficialmente fundado uma semana depois, no dia 11, em reunião na Churrascaria Catarinense.

O primeiro jogo foi no dia 31 de julho de 1994 em Águas de Chapecó, contra o União, vitória do Atlético por 3 a 1. O primeiro gol da equipe foi marcado por Sadi Morgan, cobrando falta aos 32 minutos do primeiro tempo. No mesmo ano, em Dezembro o Atlético ganhava seu primeiro Campeonato, a Copa Iguaçu.
 
Na sequencia foram dez campeonatos conquistados em seis anos de existência. Inclusive na categoria Juvenil onde o Atlético é a única equipe do estado a ter participado de todos os campeonatos até hoje promovidos pela FCF. Na região Oeste dos 6 campeonatos realizados o Atlético ficou campeão em 4 ocasiões.

Estádio
O Estádio Regional índio Condá foi inaugurado em 6 de fevereiro de 1980, tinha capacidade para 15.000 pessoas. Primeiro, foi construído um campo de futebol; depois, foi construído as estruturas de um estádio, como arquibancadas e cabines de imprensa. O público recorde do Atlético Chapecó foi contra a Chapecoense, quando 10.000 pessoas assistiram a partida.

Títulos 
 Copa Iguaçu: 1994 e 1998
 Campeonato Municipal: 1995
 Copa RBS: 1995

Ver também
 Lista de clubes de futebol do Brasil

Clubes de futebol fundados em 1994
Esporte de Chapecó
Fundações em Santa Catarina em 1994